Малая Песчанка — название рек:

Россия 
 Малая Песчанка (приток Илека) — река, протекает в Оренбургской области.
 Малая Песчанка (приток Большой Песчанки) — река.
 Малая Песчанка (приток Песчанки) — река.